Eidothea puede referirse a:

Eidothea, un género de la familia Proteaceae.

 '''Eidothea (Εἱδοθέα), en la mitología griega:
Eidothea, hija de Proteus.
Eidothea, madre de Cerambus.
Eidothea, hija de Eurytus y posible esposa de Mileto (mitología).